San Cebrián de Mudá kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Cebrián de Mudá (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 San Cebrián de Mudá (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar